Латыголичский сельский Совет — упразднённый сельский Совет на территории Чашникского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Латыголичский сельсовет включал 8 населённых пунктов:
 Адамовка — деревня
 Богданово — деревня
 Замошье — деревня
 Латыголичи — деревня
 Рудное — деревня
 Студенка — деревня
 Черная Лаза — деревня
 Ясная Горка — деревня

См. также 
 Чашникский район

Примечания

Ссылки 
 Чашникский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Чашникского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании